Adam Sokołowski (zm. 1765) – chorąży kruszwicki, podczaszy kruszwicki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Adam Korwin-Sokołowski (1896–1979) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, wojewoda nowogródzki
 Adam Sokołowski (1898–1984) – polski lekarz i taternik